Adams County er navnet på 12 counties i USA

 Adams County, Colorado
 Adams County, Idaho
 Adams County, Illinois
 Adams County, Indiana
 Adams County, Iowa
 Adams County, Mississippi
 Adams County, Nebraska
 Adams County, North Dakota
 Adams County, Ohio
 Adams County, Pennsylvania
 Adams County, Washington
 Adams County, Wisconsin